Я́льмарссон () — скандинавская, преимущественно шведская фамилия. Происходит от личного имени Яльмар.

Известные носители 
 Яльмарссон, Густав (род. 1986) — шведский хоккеист
 Яльмарссон, Никлас (род. 1987) — шведский хоккеист
 Яльмарссон, Симон (род. 1989) — шведский хоккеист